Леонид Апполинарьевич Акулов  (20 февраля 1873, Нерехта, Костромская губерния — 5 июня 1907, Киев) — командир 3-й роты 21-го сапёрного батальона.

Биография 
Родился в Нерехте Костромской губернии в семье чиновника. Образование получил в Костромской гимназии, Московском военном училище и в военно-электротехнической школе. Службу начал в 14-м сапёрном батальоне. Затем был переведен в 5-й сапёрный батальон, откуда по собственному желанию поехал на Дальний Восток, во время продолжавшейся там в 1900 году китайской войны.

Будучи назначен в Амурскую минную роту, расположенную в Николаевске, принял деятельное участие в установке минного заграждения при входе в Николаевский порт.

По окончании работ в Николаевске, был переведен для тех же работ в Новокиевскую минную роту, расположенную в заливе Посьета к югу от Владивостока. Помимо своих прямых обязанностей минного офицера, он нёс ещё временную должность коменданта селения Посьет. Здесь он задерживал контрабанду. На этой должности Акулов пробыл вплоть до окончания Русско-японской войны.

После заключения Портсмутского мира Акулов был переведен в 10-й сапёрный батальон, стоящий в Остроленке Ломжинской губернии. В начале 1907 года Акулов был переведен в 21-й сапёрный батальон, расположенный в Киеве. В батальоне он был назначен командиром 3-й роты.

В ночь с 4 на 5 июля 1907 года внезапно вспыхнул бунт в военных лагерях под Киевом, в результате которого и погиб Акулов при попытке выдворить агитаторов из расположения его роты. Застреливших его найти не удалось.

Примечания

Литература 

 Книга русской скорби / Издание Русского Народного Союза имени Михаила Архангела под председательством В. М. Пуришкевича. — Том 1. — : Типо-литография т-ва «Свет», 1918. — С. 77-80.
 Революция 1905—1907 гг. на Украине. Т. 2. Ч. I. Киев, 1955. С. 288
 Институт истории (Академия наук СССР). Второй период революции, 1906—1907 годы: кн. 1-2. Январь-апрель 1906 года. — С. 48.
 Бондаренко И. И., Климов Д. В. Жертвы политического террора в России (1901—1912) / Терроризм в России в начале XX в. (Исторический вестник. — Т. 2 [149]. — Декабрь 2012). — С. 190—215.

Ссылки 
 Русская императорская армия.

Выпускники 1-й Костромской гимназии
Сапёры
Жертвы революционного террора в Российской империи
Застреленные в Российской империи
Участники китайского похода (1900—1901)